Habitant de la vila de Lloseta
 Dialecte del català, parlat a Lloseta
 Club de futbol de la vila de Lloseta